Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2022 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 25 maart 2022.

Vrouwen 03